«Буко́вски»:
 Буковски (фильм, 2003)
 Буковски (фильм, 2014)